Gales Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gales Township (Minnesota)
 Gales Township (South Dakota)